Коморов () — различные значения:

 Населённые пункты
 Коморов — деревня в коммуне Гросдубрау, район Баутцен, земля Саксония
 Коморов — деревня в коммуне Кёнигсварта, район Баутцен, земля Саксония